Потиевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Потиевка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Потиевка — село в Белоцерковском районе Киевской области.